

Венґжце — село в гміні Вінсько Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Венґжце — село в гміні Зельонкі Краківського повіту Малопольського воєводства